Feiten ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Feiten (1835–1892), Weihbischof der römisch-katholischen Kirche in Trier
 Josef Feiten (1888–1957), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Benedikt Feiten (* 1982), deutscher Autor